Флаг Краснока́мского городского округа — официальный символ Краснокамского городского округа Пермского края Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 29 ноября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3809.

Флаг составлен на основании герба Краснокамского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические традиции

Первый флаг 
18 июня 2003 года, решением Краснокамской Думы Краснокамского муниципального образования № 68, был утверждён первый флаг Краснокамского муниципального района (после муниципальной реформы правопреемник Краснокамского муниципального образования).

Описание флага 
«Флаг  представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх полос разного цвета: в верхней части полоса красного цвета, имеющая ширину 2/5 ширины полотнища, в нижней части равновеликая с верхней полосой полоса зелёного цвета, в середине полоса серебристого (белого) цвета, имеющая ширину 1/5 ширины полотнища. Центральная полоса и стороны примыкающих к ней верхней и нижней полос имеют волнистые контуры по длине полотнища. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
Цвета полотнища флага КМО означают:

— красный — красная (красивая) Кама, что дало собственное имя городу. Красный цвет также символизирует мужество и стойкость жителей Краснокамского муниципального образования;

— серебристый (белый) — серебряная (белая) текущая лента реки Камы, одновременно, символизирующая и бумажную реку — источник благосостояния и благополучия краснокамцев;

— зелёный — символизирует природные богатства района, миролюбие и мудрость его жителей.

Действующий флаг 
Ныне действующий флаг был утверждён 29 ноября 2006 года решением Земского собрания Краснокамского муниципального района № 185, описание флага гласило:

Флаг Краснокамского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон полотнища (отношение высоты к длине — 2:3), зелёного цвета, с двусторонним изображением в центре Флага основного элемента герба Краснокамского муниципального района — склонённая вправо волнистая червлёная перевязь, обрамленная золотыми полосами, на которую наложена волнистая серебряная лента.

27 декабря 2007 года, решением Земского собрания Краснокамского муниципального района № 197, было изменено описание флага:

Флаг Краснокамского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Краснокамского муниципального района в зелёном, белом, красном и жёлтом цветах.

Символика флага 
Красная волнистая полоса, окантованная золотом (жёлтый цвет), символизирует красу и гордость района — Красную Каму (красивую Каму), на берегу которой расположен город Краснокамск — административный центр Краснокамского муниципального района.

Красивая Кама стала основанием для наименования нового города, возникшего при строительстве крупнейшего в России целлюлозно-бумажного комбината.

Главное изделие комбината — бумага, изображено на флаге Краснокамского муниципального района Пермского края в виде белой волнистой ленты, наложенной на красную.

Зелёное поле свидетельствует о лесных богатствах Краснокамского муниципального района, подчёркивает изобилие сельскохозяйственной продукции и является символом надежды и радости.

В 2018 году Краснокамский муниципальный район был реорганизован в Краснокамский городской округ, сохранив при этом флаг

Примечания 

Краснокамский район Пермского края